Fernando Manuel de Villena (f. 1351) fue un noble castellano, hijo del célebre escritor Don Juan Manuel y de su tercera esposa Blanca Núñez de Lara. Fue el II duque de Villena, el II señor de Cifuentes y el III señor de Escalona, de Peñafiel y de Cuéllar (1348-1351).

Biografía 

Era el único hijo varón legítimo de Don Juan Manuel —nieto este a su vez de Fernando III de Castilla—, príncipe de Villena, y de Blanca Núñez de Lara, nieta de Alfonso X de Castilla y miembro de la Casa de la Cerda y de la Casa de Lara. Era el hermano mayor de la reina Juana Manuel de Villena, esposa de Enrique II de Castilla.

Heredó a la muerte de su padre, acaecida en 1348, un inmenso patrimonio y la consideración de ser uno de los nobles castellanos más poderosos y leales a Alfonso XI de Castilla.,Los primeros datos sobre él datan de 1348. El 17 de diciembre en San Clemente confirma los privilegios de la Gineta y 31 de diciembre escribe a los concejos de Alarcón y Garcimuñoz comunicándoles que ha nombrado capellanes de la capilla de Castillo de Garcimuñoz a Alfónso Martínez y a Sancho Sánchez.

En 1350 acompañó al rey Alfonso XI al cerco de Gibraltar, que hubo que levantar por la epidemia de peste de la que murió el rey Alfonso XI. Regresó a Sevilla acompañando al rey difunto y asistió a la proclamación del nuevo rey Pedro I. 

En Sevilla, Pedro I le nombró adelantado de Murcia, cargo que había ejercido su padre a lo largo de su dilatada vida. El 20 de julio todavía se le menciona como adelantado de Murcia y confirma varias cartas de don Juan Manuel al concejo de La Roda. 

El rey enfermó en el verano de 1350, todos esperaban su muerte y conspiraban para ver quien le sucedería. Cuando sanó, muchos de los nobles huyeron de la corte, también lo hizo don Fernando Manuel temiendo alguna represalia y se refugió en el interior de su señorío. Ya en febrero de 1351 don Fernando Manuel había perdido la confianza real y había sido destituido de su cargo de adelantado de Murcia, cargo que se concedió a don Íñigo López de Orozco.  

Murió en el año 1351, a los tres años de iniciar su mandato en el señorío de Villena y con tan solo diecinueve años de edad. La causa de su muerte no está clara, probablemente muriera a causa de la peste, pero cabe la posibilidad de que fuera envenenado por orden del rey Pedro I.

El último documento del que queda constancia que firmara Fernando Manuel está fechado en Salmerón (1 de febrero de 1351), por él concede a Alfonso Fernández la capellanía del alcázar de Castillo de Garcimuñoz que había dejado vacante Alfonso Martínez. Según este documento debió morir entre primeros de febrero y finales de julio de 1351 que es cuando se jura a su hija como heredera.

Dejó como heredera a su hija Blanca Manuel que nunca llegó a gobernar el señorío de Villena, pues fue llevada a la corte de Sevilla y el señorío fue gobernado por Íñigo López de Orozco, que era uno de los hombres de confianza del nuevo rey.

Matrimonio y descendencia 

Se casó en 1346 con Juana de Ampurias, hija del conde Ramón Berenguer I de Ampurias y nieta de Jaime II de Aragón. Fruto de su matrimonio fue su hija:

 Blanca Manuel de Villena (1348-1361), II duquesa de Villena, III señora de Cifuentes y IV señora de Escalona y Peñafiel desde 1350 hasta 1361. El 25 de julio de 1351 en un alerón del castillo de Castillo de Garcimuñoz se celebró una ceremonia de homenaje para acatar a Blanca como nueva señora del señorío de Villena. Del gobierno del señorío se hizo cargo don Íñigo López de Orozco y Blanca fue conducida a la corte de Sevilla, donde permaneció hasta su muerte, que acaeció en Sevilla a la edad de doce años. 

A la muerte de Blanca, el marquesado regresó a la corona y el rey Pedro I se lo concedió a su hijo bastardo Sancho. Pero Juana Manuel reclamó para sí el señorío de Villena por ser la única hija superviviente legítima de don Juan Manuel. Esta no llegó a tomar posesión de él, pues su marido el rey Enrique II de Trastámara se lo concedió a don Alfonso de Aragón (Burgos, 5 de febrero de 1367) como premio por su ayuda en la guerra fratricida contra su hermanastro Pedro I de Castilla.

Antepasados

Notas

Referencias

Bibliografía
 
 
 

Casa de Manuel de Villena
Señores de Cuéllar